En Pologne, Zarzecze peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zarzecze, un village dans le powiat de Nisko
 Zarzecze, un village dans le powiat de Przeworsk
 Zarzecze, une gmina dans la powiat de Przeworsk
 Zarzecze, un village dans le powiat de Rzeszów
 Zarzecze, un village dans le powiat de Jasło

dans la voïvodie de Łódź
 Zarzecze, un village dans le powiat de Bełchatów
 Zarzecze, un village dans le powiat de Rawa

dans la voïvodie de Lublin
 Zarzecze, un village dans le powiat de Chełm
 Zarzecze, un village dans le powiat de Puławy
 Zarzecze, un village dans le powiat de Zamość

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zarzecze, un village dans le powiat de Nowy Sącz
 Zarzecze, un village dans le powiat d'Olkusz

dans la voïvodie de Silésie
 Zarzecze, un village dans le powiat de Cieszyn
 Zarzecze, un village dans le powiat de Zawiercie
 Zarzecze, un village dans le powiat de Żywiec

dans d'autres voïvodies
 Zarzecze, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Zarzecze, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Zarzecze, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Zarzecze, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix